(ordre alphabétique)

 Enzo Petito (1911 - 1967), acteur italien d'origine espagnole ;
 Giuseppe Petito (1960 -), coureur cycliste italien & dirigeant d'équipe cycliste ;
 Roberto Petito (1971 -), coureur cycliste italien.

Voir aussi 
  (1969-2015), réalisateur italien.